Morbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Morbach, Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile in Deutschland:
 Morbach (Großerlach), Ortsteil der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Morbach (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Morbach (Niederkirchen), Ortschaft in der Ortsgemeinde Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Morbach (Ortsbezirk), Ortsbezirk der Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
Gemeindeteile in der Schweiz: 
 Morbach (Erschwil), Siedlungsplatz in der Gemeinde Erschwil, Bezirk Thierstein, Kanton Solothurn

Gewässer:
 Morbach (Dhron), linker Zufluss der Dhron in Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Morbach (Glaadtbach), Mittellauf des Glaadtbachs (zur Kyll) durch Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schmidtheimer Morbach, linker Oberlauf des Kaucherbachs bis Blenthaler Hof, Gemeinde Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Morbach (Mittlere Aurach), linker Zufluss der Mittleren Aurach bei Morbach, Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Morbach (Morbach), neben dem rechten Kaucherbach linker Oberlauf des Morbachs (zum Glaadtbach) bis nach Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Morbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Fichtenberger Rot) bei der Marhördter Mühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Morbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Morbach (1949–2021), deutscher Musikwissenschaftler und Hörfunkmoderator
 Johann Joseph Morbach († 1777), böhmischer Unternehmer, Blaufarbenwerksbesitzer und Stadtrichter von Platten 

Siehe auch:
 Mohrbach
 Moorbach
 Mordach
 Mordbach
 Morsbach 
 Mörbach